Сергей Борисович Рыжков  (род. 25 октября 1968, Воронеж, РСФСР, СССР) — российский военачальник. Командующий 41-й общевойсковой армией Центрального военного округа с августа 2020 года, генерал-лейтенант (2020).

С 6 октября 2022 года за поддержку российской военной агрессии против Украины находится под санкциями всех стран Европейского союза и ряда других стран.

Биография 
Родился 25 октября 1968 года в Воронеже.

Выпускник суворовского военного училища. В 1989 году окончил Ленинградское высшее общевойсковое командное училище имени С. М. Кирова, в 1999 году — Общевойсковую академию Вооружённых Сил, в 2015 году — Военную академию Генерального штаба Вооружённых Сил Российской Федерации.

Служил в мотострелковых частях, прошёл все должности от командира взвода до командира объединения.

С 2001 по 2005 год — командир полка. С 2005 по 2006 год — заместитель командира, начальник штаба 3-й мотострелковой Виленской дивизии. С 2006 по 2008 год — заместитель начальника окружного учебного центра. С 2008 по 2009 год командир 127-й пулемётно-артиллерийской дивизии. С 2009 по 2010 год — начальник штаба 392-го учебного центра Дальневосточного военного округа. С 2011 по 2013 год — командир 39-й отдельной мотострелковой бригады Восточного военного округа. С 2015 по 2017 год — заместитель командующего 29-й общевойсковой армией, начальник Читинского гарнизона. С 2017 по 2019 год —  заместитель командующего 58-й общевойсковой армией Южного военного округа.

Указом Президента РФ в феврале 2019 года назначен на должность командующего 58-й общевойсковой армией. В апреле 2019 года во Владикавказе прошла торжественная церемония передачи штандарта командующего 58-й общевойсковой армией Южного военного округа. С августа 2020 года — командующий 41-й общевойсковой армией Центрального военного округа.

Указом Президента РФ от 10 декабря 2020 года № 769, присвоено воинское звание — генерал-лейтенант.

Участник боевых действий в Чечне и Сирии.

Санкции 
6 октября 2022 года, на фоне вторжения России на Украину, внесен в санкционный список Евросоюза как ключевая фигура сыгравшая центральную роль во вторжении и оккупации украинской территории. Таким образов, Рыжков «отвечает за активную поддержку и реализацию действий и политики, которые подрывают и угрожают территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины, а также стабильности и безопасности в Украине».

Также включен в санкционные списки Великобритании, Швейцарии, Австралии, Украины и Новой Зеландии

Награды

Государственные награды РФ 
 Орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени с мечами;
 Орден Александра Невского;
 Орден Суворова;
 2 Ордена Мужества;
 Орден «За военные заслуги»;
 Медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени;

Ведомственные награды РФ 
 Медаль «За боевые отличия»;
 Медаль «За воинскую доблесть» I и II степени;
 Медаль «За укрепление боевого содружества»;
 Медаль «За отличие в военной службе» I, II и III степени;
 Медаль «Участнику военной операции в Сирии»;
 Медаль «За отличие в службе» (ФСЖВ);
 Медаль «За участие в военном параде в День Победы»;

Общественные награды РФ 
 Медаль «За ратную доблесть» (ВООВ «Боевое Братство»);
 Медаль «За службу на Северном Кавказе» (Союз десантников России);
 Медаль «Ветеран боевых действий» (Комитет по делам воинов-интернационалистов);
 Медаль «За государственную службу» (Реестровое казачество РФ).

Иностранные награды 
 Орден Святителя Николая (Донецкая Народная Республика) II степени;
 Медаль «Боевое содружество» (Сирия).

Примечания

Ссылки 
 Биография на сайте Минобороны России
 
 Рыжков Сергей Борисович

Выпускники Ленинградского высшего общевойскового командного училища
Выпускники Военной академии имени М. В. Фрунзе
Выпускники Военной академии Генерального штаба
Выпускники Суворовских военных училищ
Командующие общевойсковыми армиями
Награждённые медалью «За ратную доблесть»
Лица, подвергнутые санкциям со стороны ЕС в связи с конфликтом на Украине